70-й юбилейный выпуск  Париж — Ницца — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла с 4 по 11 марта 2012 года в рамках Мирового тура UCI 2012. Победу одержал британский велогонщик Брэдли Уиггинс.

Участники 
В гонке приняло участие 22 команды. Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 4 профессиональных континентальных команд. Всего на старт вышло 176 гонщиков. До финиша соревнования доехали 138 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов общей протяженностью 1153 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Ницца 2012 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2012 году
Март 2012 года